Die Saison 2009 der Volleyball-Europaliga war die sechste Ausgabe des Wettbewerbs. Zum ersten Mal fand der Wettbewerb für die Frauen-Nationalmannschaften statt. Die Männer spielten vom 5. Juni bis zum 19. Juli. Die deutsche Mannschaft gewann im Finale gegen Spanien zum ersten Mal den Titel. Die Frauen spielten vom 22. Mai bis 12. Juli und Serbien wurde mit einem Sieg gegen die Türkei der erste Sieger.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich neben dem Gastgeber Portugal für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 18. und 19. Juli in Portimão (Portugal) statt. Im Halbfinale setzte sich Spanien gegen den Titelverteidiger durch und Deutschland besiegte Portugal in drei Sätzen. Die Gastgeber sicherten sich anschließend den dritten Rang. Im Finale bezwang die DVV-Auswahl die Spanier mit 3:2 und gewann damit erstmals die Europaliga.

Endstand

Auszeichnungen

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Die beiden Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich neben dem Gastgeber Türkei für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 11. und 12. Juli in Kayseri (Türkei) statt. Im Halbfinale setzten sich die beiden Gruppensieger der Vorrunde durch. Die Bulgarinnen belegten nach dem Sieg gegen Frankreich den dritten Rang. Serbien gewann das Endspiel gegen die Gastgeber mit einem 17:15 im Tiebreak und wurde erster Sieger des Wettbewerbs.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2009
Europaliga